Weisz Frigyes (1849–1908) kertész, parképítő
 Weisz Frigyes (?–?) cégvezető (Dr. Oetker, 1944-ig)
 Weisz Frigyes (?–?) labdarúgó (33 FC, III. kerület)